Grady é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Grady (Geórgia)
 Condado de Grady (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos